Zalamea ist

 Hauptbestandteil folgender Ortsnamen:
 Zalamea de la Serena, Ort in der spanischen Provinz Badajoz/Extremadura
 Zalamea la Real, Ort in der spanischen Provinz Huelva/Andalusien

 der Familienname folgender Person:
 Christina Ann Zalamea (* 1986), deutsche Schauspielerin